

Toponyme
 Lahontan est une commune française, située dans le département des Pyrénées-Atlantiques et la région Nouvelle-Aquitaine.
 Lac Lahontan est un réservoir artificiel situé au nord-ouest de l'État du Nevada. 
 Lac Lahontan (lac préhistorique), un lac asséché situé au nord-ouest de l'État du Nevada. 
 Le baron de Lahontan ou baron de La Hontan aussi connu sous le nom de Louis Armand du Lom d'Arce (1666-1716) est un voyageur anthropologue et écrivain français
Homonymie de toponyme